Посус-ди-Калдас:

 Посус-ди-Калдас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Посус-ди-Калдас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.